CTF puede referirse a:
 Capturar la bandera (en inglés Capture the flag), un juego infantil de exteriores y también un tipo de videojuego;
 Cortefiel, una empresa textil española, por su ticker en la Bolsa de Madrid.